Zab kan verwijzen naar:

 Grote Zab, een rivier in Turkije en Irak
 Kleine Zab, een rivier in Iran en Irak
 Ząb, een plaats in Polen

Zie ook 
 Z.A.B., Zivilarbeiter (of civielarbeider) tijdens de Eerste Wereldoorlog